Флаг муниципального образования Ле́нинск-Кузне́цкий городской округ  Кемеровской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 мая 2010 года как флаг муниципального образования город Ленинск-Кузнецкий (с 28 октября 2010 года — муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6245.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края четыре полосы — белую, голубую, белую и зелёную — в соотношении 1:3:1:10; общая площадь полос составляет 1/4 полотнища. Посередине основной части — воспроизведённые чёрным, серым и жёлтым цветами камень (уголь), молот и кирка и расходящееся от них сияние».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности города Ленинска-Кузнецкого.

Ленинск-Кузнецкий — один из крупнейших городов Кузбасса, расположенный в центре Кузнецкой котловины. Чёрный камень символизирует основное богатство города — уголь, запасы которого исчисляются миллионами тонн.

Летом 1883 года в посёлке Кольчугино (в 1922 году переименованном в Ленино, а в 1925 году получившем статус города и название «Ленинск-Кузнецкий») была заложена первая шахта под названием «Успех», которая положила начало Кольчугинскому руднику и была одной из первых шахт всего Кузнецкого угольного бассейна. Сейчас добыча угля ведётся на пяти шахтах.

Уголь с исходящими от него лучами сияния — символ жизни и тепла, выделяемого при его сгорании.

Молот и кирка дополняют символику города Ленинска-Кузнецкого, где помимо угольной промышленности развито машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и химическое производство.

Голубая полоса, окаймлённая белым, символизирует реку Иня, приток Оби, на которой расположен город Ленинск-Кузнецкий.

Жёлтый цвет (золото) — символ стабильности, богатства, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты, верности.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Красный цвет — символ мужества, труда, силы, красоты, праздника.

Чёрный цвет — символ мудрости, покоя, вечности бытия.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Ленинск-Кузнецкий